Plaatsen
Leigh (Nebraska), een plaats in Nebraska, Verenigde Staten
Leigh (Nieuw-Zeeland), een plaats in Auckland, Nieuw-Zeeland
Leigh (Dorset), een plaats in Dorset, Engeland
Leigh (Greater Manchester), een plaats in Greater Manchester, Engeland
Leigh (Surrey), een plaats in Surrey, Engeland
Leigh (Wiltshire), een plaats in Wiltshire, Engeland
Leigh (Worcestershire), een plaats in Worcestershire, Engeland

Overig:
Station Leigh, een spoorwegstation in het Engelse district Sevenoaks

Personen
Chyler Leigh (1982), een Amerikaans actrice
Janet Leigh (1927-2004), een Amerikaans actrice
Jennifer Jason Leigh (1962), een Amerikaans actrice en regisseuse
Katie Leigh (1958), een Amerikaans stemactrice
Mike Leigh (1943), een Brits regisseur
Vivien Leigh (1913-1967), een Engels actrice
Walter Leigh (1905-1942), een Brits componist